Garber peut se référer à :

Patronyme 

 Daniel Garber (1880-1958), peintre américain,
 Eric Garber (1944- ), écrivain américain connu sous le pseudonyme d'Andrew Holleran
 Jake Garber (1965- ), maquilleur américain
 Jan Garber (1894-1977), musicien américain
 Matthew Garber (1956-1977), acteur anglais
 Paul E. Garber (1889-1992), directeur de musée américain
 Roland Garber (1972- ), coureur cycliste autrichien
 Silas Garber (1833-1905), politicien américain
 Terri Garber (1960- ), actrice américaine
 Victor Garber (1949-), acteur canadien

Toponyme 

 Garber, une ville du comté de Clayton, en Iowa.
 Garber, une ville du comté de Garfield, en Oklahoma.

Voir aussi